Ida Ferenczy (1839-1928) – nobildonna ungherese
 Károly Ferenczy (1862-1917) – pittore ungherese
 László Ferenczy (1898-1946) – ufficiale ungherese
 Noémi Ferenczy (1890-1957) – artista tessile ungherese
 Oto Ferenczy (1921-2000) – compositore slovacco

Pagine correlate
 Ferenczi